Badran (Kranggan)
 Badran (Susukan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing